Masies:
 Can Planes (Anglès), masia d'Anglès (la Selva)
 Can Planes (Corbera de Llobregat)
 Can Planes (Cerdanyola del Vallès), masia de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Can Planes de Matamala, obra al municipi de les Llosses inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
 Can Planes (Molins de Rei)
 Can Planes (Palau-solità i Plegamans)
 Can Planes (Sitges), masia de Sitges (Garraf)
 Can Planes (la Vall de Bianya), masia de la Vall de Bianya (La Garrotxa)
 Can Planes (Barcelona), masia de Barcelona protegida com a bé cultural d'interès local
 Can Planes Vell, monument al municipi de Santa Coloma de Farners (Selva)
 Masia de Can Planes o la Masia, residència dels joves de les categories inferiors del FC Barcelona
 Muntanyes:
 Turó de Can Planes, muntanya al municipi de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)
 Turó Gros de Can Planes, muntanya al municipi de Fogars de la Selva (la Selva)